Be Happy – singolo di Mary J. Blige del 1994
 Be Happy – album di Rina Aiuchi del 2001
 Be Happy – programma televisivo italiano
 Be Happy – singolo di Dixie D'Amelio del 2020